4143 Huziak è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1981, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0892431 UA e da un'eccentricità di 0,1907195, inclinata di 2,03369° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1981
Huziak